

Saints chrétiens 
 Domnine, Bérénice et Prosdoce sont trois martyres à Antioche sous Dioclétien (v. 302-306) ; fêtées le 4 octobre.
 Domnine de Cyr, pénitente à Cyr en Syrie (v. 450) ; fêtée le .

Littérature 
 Domnine est un roman français de Paul Arène (1894).

Références